Plaatsen in de Verenigde Staten:

Overige:
Conway (tank), een Brits tankproject uit de jaren vijftig

Personen 
Conway Twitty, een Amerikaanse country en western muzikant
Edward Conway, medewerker van koning Leopold I van België
Hollis Conway, een Amerikaanse hoogspringer
Jack Conway, een Amerikaanse regisseur
John Conway, een Britse wiskundige waarnaar de Conway-driehoeknotatie is genoemd
Kellyanne Conway, Amerikaanse spindoctor
Mike Conway, een Britse autocoureur
Russ Conway, een Britse pianist
Simon Conway Morris, een Britse paleontoloog
Thomas de Conway, een Ierse huursoldaat uit de achttiende eeuw
Tim Conway, een Amerikaanse komiek
William Martin Conway, een Britse kunstcriticus en bergbeklimmer

Zie ook
Conwy (doorverwijspagina)